Bosnië-Herzegovina
 Grabovica (Doboj), een plaats in de gemeente Doboj in Bosnië-Herzegovina
 Grabovica (Kotor Varoš), een plaats in de gemeente Kotor Varoš in Bosnië-Herzegovina
 Grabovica (Nevesinje), een plaats in de gemeente Nevesinje in Bosnië-Herzegovina
 Grabovica (Olovo), een plaats in de gemeente Olovo in Bosnië-Herzegovina
 Grabovica (Tomislavgrad), een plaats in de gemeente Tomislavgrad in Bosnië-Herzegovina
 Grabovica (Vlasenica), een plaats in de gemeente Vlasenica in Bosnië-Herzegovina
 Grabovica (Žepče), een plaats in de gemeente Žepče in Bosnië-Herzegovina

Kroatië
 Grabovica (Dvor), een plaats in de Kroatische gemeente Dvor

Montenegro
 Grabovica (Šavnik), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Šavnik

Servië
 Grabovica (Despotovac), een plaats in de Servische gemeente Despotovac
 Grabovica (Gornji Milanovac), een plaats in de Servische gemeente Gornji Milanovac
 Grabovica (Kladovo), een plaats in de Servische gemeente Kladovo
 Grabovica (Sjenica), een plaats in de Servische gemeente Sjenica